Gans může být:

příjmení
 Andreas Gans – stavitel
 David Gans, David (ben Šlomo, Solomon, Salomon) Gans, někdy psáno Ganz (1541–1613) – židovský kronikář, astronom a matematik
 Eduard Gans (filozof) (1798–1839) – německý filosof
 Eduard Gans (politik) – moravskoněmecký podnikatel a politik z Moravského Berouna, zemský poslanec
 Georg Friedrich Gans (1697–1763) – stavitel
 Herbert J. Gans (* 1927) – americký sociolog německého původu
 Christophe Gans (* 1960) – francouzský filmový režisér a scenárista
 Jiří Gans (1928–1990) – politický vězeň
 Joachim Gans (16. století) – důlní expert z Čech a první zaznamenaný Žid, který kdy žil v Severní Americe
 Joe Gans, původním jménem Joseph Gant (1874–1910) – americký boxer
 Ota Gregor, vlastním jménem Ota Gans (1916–2006) – český lékař
 Richard Gans (Richard Martin Gans, 1880–1954) – německý fyzik
 Sharon Gans (* 1942) – americká herečka

místopisné jméno
 Gans (Gironde) – obec v kantonu Bazas v departementu Gironde ve Francii
 Gans (Oklahoma) – město v Sequoyah County ve státě Oklahoma v USA
 Gans (Kalifornie) – bývalé sídlo v Humboldt County ve státě Kalifornie v USA
 Burg Gans – německý název pro hrad Hus v okrese Prachatice v Česku

podobné příjmení
 Ganz (příjmení)

Externí odkazy 
 

Židovská příjmení